Хольсте:

 Хольсте — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Хольсте, Рудольф 1897 — 4 декабря 1970) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант.